Waldhauer ist der Familienname der folgenden Personen:

 Carl Friedrich Werner Michael Waldhauer (1820–1899), deutsch-baltischer Augenarzt
 Oskar Waldhauer (1883–1935), deutsch-baltischer Klassischer Archäologe